

Persone
 Hideo Sawada – imprenditore giapponese
 Kentarō Sawada – ex calciatore giapponese
 Khafāja ibn Sufyān ibn Sawāda – emiro di Sicilia
 Kyōichi Sawada – fotografo giapponese
 Taiji Sawada – bassista giapponese
 Takashi Sawada – calciatore giapponese
 Yukio Sawada – fumettista giapponese

Altro
 Takeshi Sawada – personaggio di Capitan Tsubasa 
 Tsunayoshi Sawada – personaggio di Tutor Hitman Reborn!